Henryk Higier (1866–1942) – polski lekarz neurolog
 Jerzy Jan Higier (1917–1989) – polski lekarz ginekolog i położnik
 Stanisław Higier (1894–1942) – polski lekarz neurolog i internista